L'Action, quotidien français (1903-1924) ;
 L'Action, hebdomadaire canadien (fondé en 1973).